John Simon kan syfta på bland andra:

* John Simon, 1:e viscount Simon (1873–1954), brittisk politiker
 John Simon, 2:e viscount Simon (1902–1993), brittisk politiker
 John Simon (född 1941), amerikansk musikproducent
 John Simon (1816–1904), brittisk patolog